Владимир Петрович Фисенко (род. 1 января 1946) — российский фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, членкор РАМН (1997), академик РАМН (2005), академик РАН (2013), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный редактор журнала «Экспериментальная и клиническая фармакология».

Биография 
Окончил с отличием лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова (1968). Обучался в аспирантуре на кафедре фармакологии лечебного факультета. Ученик академика Д. A. Харкевича. Защитил кандидатскую диссертацию в 1971 году и докторскую ― в 1986 году.

C 1970 г. в альма-матер: первоначально ассистент, с 1975 г. доцент, с 1987 г. профессор, с 1998 года по настоящее время — заведующий кафедрой фармакологии лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, одновременно в 1992—1998 гг. его проректор, а в 1988—1992 гг. возглавлял деканат по работе с иностранными обучающимися.

C 1999 года являлся генеральным директором Научного центра экспертизы и государственного контроля лекарственных средств (НЦЭГК), созданного на основе Института доклинической и клинической экспертизы лекарственных средств и других учреждений. Врач-клинический фармаколог высшей квалификационной категории.

Подготовил около 10 докторов и 16 кандидатов наук.

Опубликовал более 500 научных работ, в том числе ряд монографий, руководств, учебных пособий, справочников, отраслевых стандартов.

Награды 
Награждён орденом Дружбы (1998), медалями, почётным знаком «Отличник здравоохранения». Медаль "За заслуги перед отечественным здравоохранением", Лауреат премии Ленинского комсомола (1974)

Примечания

Ссылки 
 
 Академику Фисенко Владимиру Петровичу — 70 лет!
 (к 60-летию со дня рождения) // Экспериментальная и клиническая фармакология

Фармакологи по алфавиту
Фармакологи СССР
Фармакологи России
Выпускники 1-го МГМУ
Отличники здравоохранения (СССР)